Староста — адміністративна посада:
 Староста (Польща) — посадова особа в Польщі, яка очолює повіт і є головою його самоуправління.
 Староста (Україна) — посадова особа місцевого самоврядування в Україні, що представляє населені пункти у раді територіальної громади. 
 Церковний староста — людина з мирян, що відає господарством церковної громади.
 Староста — у середніх та вищих навчальних закладах — призначена чи обрана особа, що очолює клас, курс, групу тощо.
 Староста чи сват — один з весільних чинів, той, хто сватає нареченого нареченій чи наречену нареченому.

Прізвище 
 Томаш Староста ( 1981) — словацький хокеїст, захисник

Див. також 
 Староство — адміністративно-територіальна і господарська одиниця
 Війт

Примітки

Посилання 
 Староста //